KIF har flere betydninger:

 Kalundborg Idræts Forening – en idrætsforening i Kalundborg.
 Kalvehave Idrætsforening – en idrætsforening i Kalvehave.
 Karlebo Idræts Forening – en idrætsforening i Karlebo.
 Karlslunde Idræts Forening – en idrætsforening i Karlslunde.
 Karrebæk Idræts Forening – en idrætsforening i Næstved.
 Kauslunde Idrætsforening – en idrætsforening i Middelfart.
 Kibæk Idrætsforening– en idrætsforening i Kibæk.
 KIF – en fodboldbane i Kærby.
 Kif er et pigenavn.
 KiF - et musikalbum af guitarristen David Fiuczynski.
 KIF Centret i Kolding
 KIF Hallen i udkanten af Kolding
 KIF Kolding København – et håndboldhold der spiller i Kolding og København.
 Kjellerup Idrætsforening – en idrætsforening i Kjellerup.
 Klakring Idræts Forening – en idrætsforening i Klakring.
 Klemensker Idrætsforening – en idrætsforening på Bornholm.
 Klitmøller Idrætsforening – en idrætsforening på Bornholm.
 Klokkerholm Idrætsforening – en idrætsforening i Klokkerholm.
 Knabstrup Idræts Forening – en idrætsforening på Knabstrup .
 Knudsker IF – en idrætsforening på Bornholm.
 Koldby-Hørdum Idrætsforening – en idrætsforening i Koldby-Hørdum.
 Kolding Idræts Forening – en idrætsforening i Kolding.
 Kolding IF Fodbold.
 Kolding IF Håndbold.
 Kollegiernes Indkøbsforening af 1993.
 Kongerslev Idræts Forening – en idrætsforening i Kongerslev.
 Korsholm Idrætsforening – en idrætsforening i Korsholm.
 Korup Idrætsforening – en idrætsforening i Odense.
 Kriminalforsorgen i Frihed – et kontrol- og støtteorgan for løsladte lovovertrædere.
 Kristiania Idrætsforening fra 1926 Oslo Idrettslag – en norsk idrætsforening i Oslo.
 Kronohagens Idrottsförening – en idrætsforening i Helsinki, Finland.
 Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning
 Kvalitets- og informatikFonden
 Kvaglund Idræts Forening – en idrætsforening i Kvaglund.
 Kværkeby Idræts Forening – en idrætsforening i Ringsted.
 Kvik-Aalestrup Idrætsforening – en idrætsforening i Aalestrup.
 Kvindelig Idrætsforening Fredericia – en idrætsforening i Fredericia.
 Kvindelig Idrætsforening Vejen – en idrætsforening i Vejen.
 Københavns Idræts Forening – en idrætsforening i København.
 Netværk for Kvinder i Fysik